BRJ ist eine Abkürzung für folgende Begriffe:

 Borajet, eine türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe, gemeinnütziger Verein in Berlin
 Bonner Rechtsjournal, juristische Fachzeitschrift
 Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien/Montenegro)

BRJ